Прямая:

 Прямая — одно из основных понятий геометрии.

Реки
 Прямая — река в Калининградской области, приток Ржевки.
 Прямая — река в Калининградской области, приток Бударки.
 Прямая — река в Томской области, приток Чурбиги.
 Прямая — река в Томской области, приток Пятой.
 Прямая — река в Кемеровской области, приток Куро-Искитима.
 Прямая — река в Красноярском крае, приток Стерляжьей.
 Прямая — река на острове Котельный, Якутия, приток Шейны.
 Прямая —  река в Ханты-Мансийском автономном округе, приток Оби.